The Works — збірка пісень англійської групи Echo & the Bunnymen, яка була випущена 31 березня 2008 року.

Композиції 
 Rescue - 3:47
 A Promise - 4:02
 Do It Clean - 2:45
 Villiers Terrace - 2:46
 All That Jazz - 2:48
 Over the Wall - 5:51
 The Disease - 2:21
 Going Up - 4:00
 Happy Death Men - 4:57
 Pride - 2:52
 The Puppet - 3:01
 Show of Strength - 4:50
 Turquoise Days - 3:50
 No Dark Things - 4:22
 With a Hip - 3:16
 The Killing Moon - 5:46
 The Cutter - 3:56
 The Back of Love - 3:14
 Never Stop - 3:32
 Silver - 3:20
 Seven Seas - 3:20
 Bring On the Dancing Horses - 3:58
 Clay - 4:14
 Porcupine - 5:57
 Ripeness - 4:47
 Gods Will Be Gods - 5:26
 My Kingdom - 4:06
 Crystal Days - 2:26
 Nocturnal Me - 4:56
 Thorn Of Crowns - 4:51
 Nothing Lasts Forever - 3:55
 The Game - 3:49
 Lips Like Sugar - 4:53
 Bedbugs and Ballyhoo - 3:27
 People Are Strange - 3:37
 Rust - 5:10
 Don't Let It Get You Down - 3:52
 I Want to Be There (When You Come) - 3:39
 All In Your Mind - 4:31
 Over You - 4:03
 All My Life - 4:09
 What Are You Going To Do With Your Life - 5:12
 When It All Blows Over - 2:57
 Get in the Car - 3:06
 Baby Rain - 4:16

Учасники запису 
 Іен Маккаллох — вокал
 Уїлл Сарджент — гітара
 Стівен Бреннан — бас гітара
 Горді Гоуді — гітара
 Кері Джеймс — клавішні
 Ніколас Килрой — ударні

Джерела 
 The Works  allmusic
 The Works last.fm

Альбоми Echo & the Bunnymen